Gratidão
Ou ainda:
Gratidão (álbum de Cristina Mel)
Gratidão (álbum de Vencedores por Cristo)
Gratidão (álbum de Vida Reluz)

Localidades 

Gratidão (São Tomé)

Desambiguação